Eri est un nom qui peut désigner :
 Eri, personnage de la Bible, fils de Gad fils de Jacob et de Zilpa ;
 Eri, un des noms d'une déesse de la mythologie celtique ;
 Eri, un élément de costume japonais.

Eri est un prénom estonien, porté par. 

Eri est une abréviation qui peut signifier :
 Eridanus, Eridani, le nom latin et son génitif de la constellation de l'Éridan.

ERI est un code, qui signifie :
 Érythrée,
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3.

ERI est un sigle qui peut désigner :
 Electrical resistivity tomography (en français, prospection électrique), une technique d'exploration géophysique.

Abréviation